El término griego hace referencia a varios artículos:

País y etnia

 Lo relativo a Grecia.
 Sus habitantes, el Pueblo griego.
 Lo relativo a la historia de Grecia, y concretamente a la Antigua Grecia.
 Lo perteneciente a la Cultura de Grecia.
 El idioma griego, en general.
 El griego antiguo, forma del idioma griego que existió en Grecia durante la Época Arcaica (siglo IX a. C. – siglo VI a. C.) hasta la Época Clásica (siglo V a. C. – siglo IV a. C.).
 La koiné, una variante del griego antiguo hablado durante el período helenístico y hasta comienzos del siglo IV.
 El griego medieval o griego bizantino, forma del idioma griego situada convencionalmente entre los años 330 (fundación de Constantinopla) y 1453 (caída de la ciudad en poder del Imperio otomano).
 El griego moderno o neogriego, última etapa en la evolución del idioma griego, y que se corresponde a la variante de este idioma hablada desde la Edad Moderna hasta la actualidad.
 Los griegos de Albania, etnia albanesa.

Arte

 El Greco (o sea, «el griego»), denominación que se dio en Italia y España al pintor de origen cretense Doménikos Theotokópoulos.
 El Rito griego o rito bizantino; una de las cinco grandes familias de ritos litúrgicos cristianos.

Además

 Griegas (finanzas), en matemática financiera, cantidades que representan la sensibilidad del mercado de los instrumentos derivados.
 Localidad y municipio de Griegos (Teruel), en España.
 El yogur griego.
 El coito anal, al que se denomina vulgarmente «griego».

Enlaces externos